Хелгеленд:

 Хелгеленд, Брайан (род. 1961) — американский сценарист, кинорежиссёр и кинопродюсер.
 Хелгеленд — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.